Сен-Жан-д’Алькапье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сент-Африк. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12229.

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 130 км восточнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 260 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 164 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 139 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 84,8 %, в 1999 году было 78,0 %). Из 139 активных работали 135 человек (69 мужчин и 66 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 25 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон